« Vendetta » est un mot d'origine italienne signifiant « vengeance ». Une vendetta désigne un type de justice privée, notamment lors d'une guerre entre deux familles ou deux clans.

Musique

Artistes 
 Vendetta, un groupe de musique pop.
 David Vendetta, nom de scène d'un DJ producteur et remixeur français.
 Vendetta est le  studio de David Vendetta sorti en 2010.
 Vincent Vendetta, un membre du groupe de musique électronique australien Midnight Juggernauts ;
 Mickaël Vendetta, nom de scène d'un comique français.

Albums 
 Vendetta, album du groupe Celesty.
 Vendetta, album de la chanteuse russe Zemfira sorti en 2005.
 Vendetta, album de JR O Crom & Doomams sorti en 2016.

Titres 
 « Vendetta », titre du groupe Slipknot sur l'album All hope is gone (2008).
 « Vendetta », titre du groupe Irate.
 « Vendetta », titre de l'album Dissident des Tagada Jones (2014).

Air 
 « La Vendetta », air de Bartolo (basse) dans l'opéra Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart (1786).

Littérature 
 La Vendetta, un roman d'Honoré de Balzac publié en 1830 ;
 La Vendetta, une pièce de théâtre de Dumanoir et de Paul Siraudin publiée en 1842 ;
 Une vendetta, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1884 ;
 V pour Vendetta, une série de bande dessinée anglaise publiée dans les années 1980 ;
 Vendetta, un thriller de R.J. Ellory publié en 2005 ;
 Vendetta, un livre sur le crime organisé corse paru en .

Cinéma 

 La Vendetta, film français de Gérard Bourgeois sorti en 1909 ;
 La Vendetta, film franco-italien de Jean Chérasse sorti en 1962 ;
 V pour Vendetta (V for Vendetta), film américain de James McTeigue sorti en 2006 ;
 Vendetta, film français de Ferdinand Zecca sorti en 1905 ;
 Vendetta, court métrage français d'un réalisateur inconnu sorti en 1911 ;
 Vendetta, film allemand de Waldemar Hecker sorti en 1913 ;
 Vendetta, film français de René Hervil et Louis Mercanton sorti en 1914 ;
 Vendetta, film allemand de Georg Jacoby sorti en 1919 ;
 Vendetta (The Corsican Brothers), film américain de Gregory Ratoff sorti en 1941 ;
 Vendetta, film de Joseph M. Newman sorti en 1942 ;
 , film américain de Mel Ferrer sorti en 1950 ;
 Vendetta, film polonais de Wladyslaw Nehrebecki sorti en 1966 ;
 , film américain de Bruce Logan sorti en 1986 ;
 , film suédois de Mikael Håfström sorti en 1995 ;
 Vendetta, film américain de George Saunders sorti en 1996 ;
 Vendetta, court métrage britannique de Lee Hutcheon sorti en 1999 ;
 Vendetta, film sorti en 2001 ;
 Vendetta, film français de Richard Aujard sorti en 2003 ;
 Vendetta, film britannique de Leo DeHaan sorti en 2008 ;
 Vendetta, film américain de Fernando R. Pacheco sorti en 2008 ;
 Vendetta, Court métrage de Patrick Bossard sorti en 2009 ;
 , film britannique de Stephen Reynolds sorti en 2013 ;
 , film américain de Jen Soska et Sylvia Soska sorti en 2015 ;
 Vendetta, film américain de 2022.

Télévision 
 Vendetta est une série télévisée diffusée en 1966 ;
 Vendetta est un téléfilm écrit par Giuseppe Fina diffusé en 1989 ;
 Vendetta, téléfilm américain de Nicholas Meyer sorti en 1999 ;
 Vendetta est une série télévisée diffusée en 1999 ;
 Vendetta, épisode 3 de la saison 4 de la série Inspecteur Barnaby diffusé en 2001 ;
 Vendetta, épisode 8 de la saison 17 de la série Les Simpson diffusé en 2005 ;
 Vendetta, épisode 7 de la saison 3 de la série Breaking Bad diffusé en 2010 ;
 Vendetta est un téléfilm américain de Jen Soska et Sylvia Soska sorti en 2015.

Jeux vidéo 
 , un jeu vidéo sorti en 1989 par System 3 sur Amstrad CPC, Commodore 64, et ZX Spectrum ;
 , un jeu vidéo sorti en 1991 par Konami sur borne d'arcade.

Seconde Guerre mondiale 
 Opération Vendetta, opération de tromperie alliée pendant la Seconde Guerre mondiale

Autres 
 

Homonymie de titre